«Как выигрывать в шашки (каждый раз)» (, ) — драматический фильм, снятый Джошем Кимом по одноименному роману Раттавата Лапчароенсапа. Мировая премьера ленты состоялась 8 февраля 2015 года на Берлинском кинофестивале. Фильм был выдвинут Таиландом на премию «Оскар-2016» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Сюжет 
11-летний Оат после смерти родителей сталкивается с неопределённым будущим, когда его старший брат Эк участвует в ежегодной военной лотерее (в Таиланде призыв в армию осуществляется посредством лотереи). Будучи не в силах убедить брата сделать всё, что можно, чтобы изменить судьбу, Оат берёт инициативу в свои руки, и это приводит к неожиданным последствиям.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт
 

Фильмы 2015 года
Фильмы на тайском языке
Фильмы-драмы США
Фильмы Индонезии
Фильмы на тематику трансгендерности
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности